Bornebuschia är ett släkte av kvalster. Bornebuschia ingår i familjen Cerocepheidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Bornebuschia